Miejscowości w USA:
 Pine Plains – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Pine Plains – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
Gminy w USA:
 Pine Plains (ang. Pine Plains Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess